Karl von Gersdorff ist der Name folgender Personen:

* Karl von Gersdorff (Förster) (1729–1786), deutscher Förster
 Karl von Gersdorff (Politiker) (1808–1878), deutscher Politiker, Mitglied des Preußischen Herrenhauses
 Karl von Gersdorff (Regisseur) (1866–1914), Regisseur 
 Karl von Gersdorff (General, 1765) (1765–1829), deutscher General

Siehe auch:
 Carl von Gersdorff